Ла Тунита има више значења:

 Ла Тунита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тунита (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тунита, Ла Тулита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тунита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику